Армен Авакян: Авакян, Армен Акопович (род. 1962) — советский и армянский футболист.
  (род. 1991) — российский дзюдоист и самбист, серебряный медалист чемпионата России по дзюдо в полулёгком весе (2013).